

Sigle 
 Heinz Nixdorf MuseumsForum – museo informatico tedesco

Chimica 
 HNF – idrazina nitroformiato, esplosivo